Iran
 Salehabad – città della regione di Ilam
 Salehabad – città del Razavi Khorasan
 Salehabad – città della regione di Teheran
 Salehabad – città della regione di Hamadan